Arawa Kimura (Prefectura d'Hiroshima, 1931 - 2007), futbolista japonès 
 Jiroemon Kimura, japonès persona més longeva de la història
 Kazushi Kimura (Prefectura d'Hiroshima, 1958), futbolista japonès
 Masahiko Kimura (Kumamoto, 1917 - 1993), judoka japonès que és àmpliament considerat com un dels millors judokes de tots els temps.
 Minori Kimura (1949 a la Prefectura de Saitama, Japó), artista manga japonesa 
 Motoo Kimura (1924 - 1994), biòleg japonès conegut per la introducció de la teoria neutralista de l'evolució molecular en l'any 1968 
 Takuya Kimura(1972), cantant i actor japonès